Obor – dzielnica Bukaresztu
 Obor – stacja metra w Bukareszcie